Александр Клушин:
 Клушин, Александр Афанасьевич (1852—1904) — революционер-народник, ветеринар.
 Клушин, Александр Иванович (1763—1804) — литератор, один из основоположников русского сентиментализма.